William Bradley peut faire référence à :

 William Bradley (1868-1962), un affichiste américain ;
 William Bradley (1933-1997), cycliste britannique ;
 William Bradley, un géant, le plus grand homme britannique ;
 William Bradley, un joueur de football ;
 William Bradley, un personnage impliqué dans l'assassinat de Malcolm X ;
 William Czar Bradley, un homme politique américain du début du  ;
 William O'Connell Bradley (1847-1914), un gouverneur du Kentucky et sénateur américain ;
 William Bradley, un journaliste politique californien ;
 William Bradley, un romancier texan ;
 William M. Mitch Bradley, inventeur d'Open Firmware.